Comadreja puede designar:

 a comadreja común o menor, Mustela nivalis;
 por extensión, a varias otras especies del género Mustela;
 por su similitud, a varias especies del orden Didelphimorphia.
 Comadreja, personaje de Marvel Comics.